Никола́й Анто́нов:
 Антонов, Николай (ум. около 1840) — художник-гравёр.
 Антонов, Николай Афанасьевич (1921—1996) — советский государственный и партийный деятель.
 Антонов, Николай Георгиевич (1908—1974) — писатель.
 Антонов, Николай Григорьевич (1924—2007) — Герой Советского Союза.
 
 Антонов, Николай Евдокимович (1857 — ?) — крестьянин, член II Государственной думы от Костромской губернии.
 
 Антонов, Николай Климович (1919—2002) — советский и российский учёный.
 Антонов, Николай Павлович (1909—1985) — советский философ. Антонов, Николай Петрович — советский конструктор вооружений, лауреат Сталинской премии.

 Примечания